Het ATP-toernooi van São Paulo 2019 (officieel: Brasil Open) werd van 25 februari tot en met 3 maart 2019 gespeeld in de Braziliaanse stad São Paulo. De wedstrijden werden gespeeld in het Ginásio do Ibirapuera op indoor gravelbanen.

Het toernooi van 2019 trok 32.930 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

São Paulo
ATP-toernooi van São Paulo